Kalesi bezeichnet:
 Dorf in der estnischen Gemeinde Raasiku, siehe Kalesi (Estland)
 Nachname eines Informanten der Zeitung Le Monde zur al-Qaida, Scheich Jawad Al-Kalesi
 türkische Bezeichnung für Burg (Kale) in der Possessiv-Form (besitzanzeigend: Burg von). Sie ist Namensbestandteil zahlreicher solcher Örtlichkeiten.